Культу́ра Айда́хо — совокупность культурных ценностей, традиций и обычаев североамериканского штата Айдахо.

В культуре Айдахо, как неотъемлемой части США, нашло отражение основных общенациональных культурных тенденций. С другой стороны, благодаря своим историко-географическим и этнографическим характеристикам, в штате сложились собственные уникальные направления в традициях, искусстве, кухне и других аспектах.

Этнография 

Задолго до прихода европейцев на территории Айдахо проживало множество индейцев. К началу XIX века их численность составляла до 8 000 человек. Впоследствии множество округов и поселений штата получило название по индейским племенам и терминологии. С 1592 года северо-западные территории начали исследоваться испанскими первопроходцами. Они ознакомили коренное население с такими достижениями цивилизации, как домашние свиньи, лошади, индейки, а также с томатами, фасолью, кукурузой и чесноком. Экспедиции Льюиса и Кларка впоследствии встречались испаноговорящие индейцы. Активное исследование территории франкоканадскими трапперами привело к образованию франкоязычных топонимов, например, таких как Кер-д’Ален и Бойсе. Свой вклад в культурное наследие штата сделали и гавайцы: в честь наёмных работников пушных компаний и членов экспедиций с Гавайских островов был назван округ Овайхи. Среди маунтинменов и первопоселенцев было множество испанцев и мексиканцев. Некоторые трапперы, торговцы и шахтёры были чернокожими. Вплоть до конца гражданской войны лишь свободные или бежавшие из рабства афроамериканцы переезжали на запад США. В конце XIX века в Айдахо было расквартировано несколько рот , состоящего из афроамериканцев. В их обязанности входило подавление шахтёрских восстаний в Кёр-д’Алене. На 1900 год в Айдахо насчитывалось 940 чернокожих поселенцев. Во время золотой лихорадки в Калифорнии слухи о богатых золотом недрах США быстро дошли до британской колонии в Гонконге и распространились по всему Китаю. Поэтому после открытия в Айдахо в 1860—1870 годах обширных месторождений на земли будущего штата хлынули тысячи китайцев. К 1870 году среди шахтёров большинство были китайцами. Всего, согласно переписи этого года, в Айдахо проживало 4 269 китайцев (28,5 % от совокупной численности населения). Между 1900 и 1920 годами в Айдахо прибыло множество баскских иммигрантов. Их основным родом деятельности был выпас овец. Ныне в Бойсе насчитывается наиболее многочисленная диаспора басков в США. В 1914 году в штате был избран первый в стране губернатор с еврейскими корнями, Мозес Александер.  писал:

Повсюду в Айдахо есть люди, поселившиеся в штате, и коренные жители, которые отказываются уезжать просто потому, что преимущества от проживания там стоят больше тех денег, которые могли бы быть заработаны за пределами штата. Они любят небольшие городки и общины, им по душе свободное пространство, и в их глазах отражается грандиозность горных вершин, а уши заполнены их величественной тишиной.

Мероприятия и заведения 

В Айдахо проводится множество ярмарок, фестивалей и мероприятий, посвящённых первопроходцам. Так, индейцы Кер-д’Алена проводят реконструкции встреч с первыми католическими миссионерами. В Льюистоне регулярно проводятся родео. Орофино проводит дни дровосека. В окружном центре округа Вашингтон, городке Вайсер, каждый июнь проходит конкурс скрипачей, в честь чего на гербе округа изображён скрипач. В городке Шелли каждый сентябрь проводится «Ежегодный День Картофеля» (), посвящённый основной сельскохозяйственной культуре штата. В Айдахо расположено 68 кинотеатров и более 150 музеев. Самым большим является Исторический музей Айдахо в Бойсе, в нём представлены экспонаты со времён динозавров до современности. Примечателен расположенный в Блэкфуте Музей Картофеля Айдахо, посвящённый главной сельскохозяйственной культуре, возделываемой в штате. Также в Бойсе есть профессиональные балетные труппы, симфонические и оперные оркестры, помимо этого в городе регулярно проводится Шекспировский фестиваль. В Университете Айдахо, расположенном в городе Москоу, проводится .

Кухня 
Заметное влияние на кухню штата оказал картофель. В 1937 году была создана даже собственная  по популяризации картофеля, выращиваемого в штате. Кроме того, существует отдельный сорт картофеля «айдахо», отличающегося крупным размером и подающегося к столу запечённым в фольге. В Айдахо пользуется популярностью специальный соус для картофеля фри фрай-соус, готовящийся с таким специфическим ингредиентом как вустерский соус. Также в штате с 1918 года выпускаются конфеты Idaho Spud (Айдахская картофелина), сделанные из маршмэллоу со вкусом кокоса, покрытых оболочкой из заменителя какао.

Примечания